FDE peut désigner :
 Forces de défense estoniennes, le nom de l'armée de l'Estonie ;
 Full disk encryption (en français, chiffrement de disque), une technologie qui protège l’information d'un disque en la transformant en un code illisible.
 Formation Des Enseignants